До́рохов — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Дорохов, Алексей Семёнович (род. 1982) — российский агроинженер
 Дорохов, Александр Антонович (1911—1978) — советский футболист.
 Дорохов, Александр Евгеньевич (1956—2021) — советский и российский учёный-физик, д. ф. м. н., трудился в ОИЯИ.
 Дорохов, Александр Петрович (1923—?) — советский учёный-электротехник, автор учебников.
 Дорохов, Борис Лазаревич (род. 1926) — молдавский учёный в области физиологии растений.
 Дорохов, Владимир Вячеславович (1954) — советский волейболист.
 Дорохов, Георгий Валерьевич (1984—2013) — российский композитор.
 Дорохов, Денис Игоревич (род. 1987) — российский актёр.
 
 Дорохов, Игорь Васильевич (род. 1949) — советский и российский композитор.
 Дорохов, Илья Диомидович (1925—2003) — Герой Социалистического Труда.
 Дорохов, Константин Гаврилович (1906—1960) — советский художник.
 Дорохов, Лазарь Михайлович (1900—1964) — молдавский советский учёный в области физиологии растений.
 
 Дорохов, Николай Яковлевич (1920—1994) — Герой Советского Союза.
 Дорохов, Павел Николаевич (1886—1938) — русский советский писатель.
 Дорохов, Ратмир Николаевич (1930—2017) — анатом, доктор медицинских наук, профессор.
 Дорохов, Роман Александрович (1915—1964) — советский партийный деятель.
 Дорохов, Степан Дмитриевич (1913—1966) — генерал-лейтенант.



См. также 
 Дорохово